Achelous (geslacht), een geslacht van krabben
 Acheloüs (mythologie), de riviergod in de Griekse mythologie 
 Acheloös (rivier), een grote rivier in het westen van Griekenland
 Acheloos (gemeente), een gemeente in het Griekse departement Karditsa
 een krater op de maan Ganymedes